Kliouïev, Klyuyev ou Klyuev () est un nom de famille d'origine russe. Il peut faire référence à :

, joueur russe de football,
, personnalité du monde des affaires et politique ukrainien,
Andrey Kliouïev, cycliste russe,
, footballeur russe,
Boris Kliouïev, acteur russe,
, footballeur russe,
, footballeur russe,
Nikolaï Kliouïev, poète russe,
Serhiï Kliouïev, personnalité du monde des affaires et politique ukrainien,
, sportif russe.